Pierwszy rząd Larsa Løkke Rasmussena – rząd Danii w latach 2009–2011
 Drugi rząd Larsa Løkke Rasmussena – rząd Danii w latach 2015–2016
 Trzeci rząd Larsa Løkke Rasmussena – rząd Danii od 2016